Il doppio del Winston-Salem Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Daniel Nestor e Leander Paes erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato insieme. Nestor ha fatto coppia con Rohan Bopanna venendo eliminato al primo turno da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah mentre Paes si è ritirato durante il primo turno insieme a David Marrero contro Samuel Groth e Chris Guccione.

Cabal e Farah hanno sconfitto in finale Jamie Murray e John Peers per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 David Marrero /  Leander Paes (primo turno, ritirati per infortunio di Marrero)
 Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (primo turno)

  Jamie Murray /  John Peers (finale)
<li>  Treat Huey /  Dominic Inglot (ritirati per infortunio di Inglot)

Wildcard

  Jürgen Melzer /  Lukáš Rosol (primo turno)

  Nicholas Monroe /  Donald Young (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2014
Winston-Salem Open 2014